Марриотт гостиница в Москве может быть:
 Марриотт Гранд-Отель (Москва) — пятизвёздочная гостиница класса «люкс» на Тверской улице, 9-этажное здание 1997 года постройки.
 Марриотт Империал Плаза (Москва) — пятизвёздочная гостиница на Краснопрудной улице, здание 2021 года постройки.
 Марриотт Москва Тверская — четырёхзвёздочная гостиница на 1-й Тверской-Ямской улице, два 7-ми и 5-этажное здания постройки начала XX века.
 Марриотт Новый Арбат (Москва) — четырёхзвёздочная гостиница на улице Новый Арбат, здание 2015 года постройки.
 Марриотт Ройал Аврора — пятизвёздочная гостиница класса «люкс» на улице Петровка, 7-этажное здание 1999 года постройки. Примечания